Alegerile legislative din Grecia din 2023 sunt programate sa aibe loc pana in luna iulie 2023 pentru a alege cei 300 de deputati din Parlamentul Greciei.

Vor fi primele alegeri din 1990 în care sistemul electoral nu va folosi un sistem de locuri bonus, după abrogarea din 2016 a reprezentării semiproporționale.

Sistem electoral 

Legea electorală în vigoare pentru următoarele alegeri legislative (cel mai târziu în 2023) urmează să fie cea votată în 2016 de ultima legislatură, unde SYRIZA a deținut o majoritate. Acest lucru se datorează unei prevederi constituționale privind modificarea legii electorale: este necesară o majoritate de două treimi (200 sau mai multe voturi) pentru ca legea să intre în vigoare imediat și, în lipsa unei astfel de supramajorități, vine o lege electorală care intră în vigoare numai la următoarele alegeri.

Legea SYRIZA din 2016 este o trecere înapoi la reprezentarea proporțională simplă. A renunțat la bonusul majoritar de 50 de locuri în vigoare din 1990 (deși pragurile au fost modificate în timp).

În ianuarie 2020, la scurt timp după revenirea la putere, Noua Democrație, care a fost întotdeauna un susținător al bonusurilor majoritare din 1974, a adoptat o nouă lege electorală pentru a le reintroduce, deși sub o formulă foarte diferită. Lista partidului care vine pe primul loc va primi 20 de locuri suplimentare (în scădere de la 50, cu locurile rămase crescând de la 250 la 280). Mai mult decât atât, o nouă disproporționalitate va ajuta listele mai mari de partide: cei care primesc între 25% și 40% din voturi vor primi un loc pentru fiecare jumătate de punct procentual din acest interval (până la 30 de locuri), înainte de începerea distribuției proporționale corespunzătoare. O parte câștigătoare poate primi astfel până la 50 de locuri suplimentare. Cu toate acestea, acestei legi din 2020 i-a lipsit și supramajoritatea pentru a intra în vigoare imediat. Ca urmare, va intra în vigoare abia la alegerile viitoare (cel târziu în 2027).

Votul obligatoriu va fi în vigoare pentru alegeri, înregistrarea alegătorilor fiind automată. Cu toate acestea, niciuna dintre pedepsele sau sancțiunile existente legal nu a fost vreodată aplicate.

Partide 
În tabelul de mai jos sunt enumerate partidele reprezentate în prezent în Parlamentul Elen.

Sondaje

Referințe 

Alegeri în 2023
2023 în Europa
Alegeri în Grecia